Robert Kousal (né le  à Vyškov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace tchèque.

Biographie 

En 2009, il passe professionnel dans l'Extraliga avec le HC Pardubice.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 62|| 8|| 14|| 22|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Pardubice|| Extraliga|| 30|| 3|| 2|| 5|| 6|| 13|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2009-2010 || HC Chrudim|| 1.liga|| 4|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  2010-2011|| HC Pardubice|| Extraliga|| 36|| 1|| 5|| 6|| 14|| 8|| 0|| 0||0 || 6
|-
| 2010-2011 || HC Vrchlabí|| 1.liga|| 15|| 5|| 4|| 9|| 28|| 6|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2011-2012|| HC Pardubice|| Extraliga|| 52|| 14|| 14|| 28|| 32|| 19|| 0|| 7|| 7|| 6
|-
| 2012-2013|| HC Pardubice|| Extraliga|| 51|| 10|| 17|| 27|| 56|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2013-2014|| HC Pardubice|| Extraliga|| 32|| 11|| 11|| 22|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 16|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 52|| 9|| 10|| 19|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 55 || 9 || 18 || 27 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Davos ||  LNA || 47 || 14 || 16 || 30 || 24 || 10 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2017-2018 || HC Davos || LNA || 37 || 7 || 19 || 26 || 40 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2018-2019 || Brynäs IF || SHL || 40 || 9 || 6 || 15 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HC Pardubice|| Extraliga|| 43|| 10|| 23 || 33 || 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Pardubice|| Extraliga|| 42|| 8|| 24 || 32 || 48|| 8|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2021-2022|| HC Pardubice|| Extraliga ||  ||

Références 

Attaquant de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HC Davos
Joueur du Brynäs IF
Naissance en octobre 1990
Naissance à Vyškov
Naissance en Tchécoslovaquie